Wojciech Jerzy Sierpowski (ur. 10 kwietnia 1954 w Warszawie) – wydawca i redaktor naczelny magazynu AutoRok, członek jury Car of the Year, organizator DesignForum, twórca marki RC Mascar.

Urodzony w 1954 roku w Warszawie, żonaty, dwoje dzieci Agnieszka Marzęda i Michał Sierpowski, startował w rajdach i wyścigach, swoją działalność zawodową rozpoczął w OBR FSO. Od 1980 do 2000 roku dziennikarz tygodnika Motor i współpracownik różnych gazet motoryzacyjnych. Rysował wizje nowych modeli samochodów do wielu gazet na całym świecie, przeprowadzał konkursy rysownicze.

Od 1993 roku jest członkiem jury prestiżowego konkursu Car of the Year i na co dzień testuje samochody oraz pojazdy prototypowe. Był jedynym polskim dziennikarzem w jury światowego konkursu motoryzacyjnego Car of the Century (zakończenie konkursu odbyło się w Las Vegas 1999 r).

W roku 2000 zaczął wydawać własny magazyn motoryzacyjny – rocznik AutoRok (nagrodzony „Złotym Kołem” PZM) i założył klub DesignForum mający na celu promocję młodych polskich rysowników i integrację tego środowiska. Co roku organizuje spotkania DesignForum, podczas których spotykają się rysownicy z profesjonalnymi stylistami samochodowymi, przeprowadzane są konkursy rysownicze. Nierzadko nagrodą jest wyjazd do ośrodka stylizacji.

Organizuje też jazdy testowo-porównawcze dla dziennikarzy z całej Polski (już odbyło się ponad 80 takich spotkań).
Jego hobby to modelarstwo – auta RC 1:10. Kolekcjonuje modele, stworzył markę Mascar, sam wykonuje nadwozia, organizuje zawody Mascar Junior Cup.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej motoryzacji, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Kołem PZM.

Przypisy 

Polscy dziennikarze prasowi
Urodzeni w 1954